Матченко Іван Павлович (1850 — 15 травня 1919, Київ) — педагог України, громадський діяч.
 Матченко Ніна Сергіївна (1921(1921), село Костянтинівка, тепер Пологівського району Запорізької області — ?) — українська радянська діячка.

українські прізвища